

Cinema 
 Max – film del 1994 diretto da Charles Wilkinson
 Max – film del 2002 diretto da Menno Meyjes
 Max – film del 2015 diretto da Boaz Yakin

Codici 
 MAX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ouro Sogui, Matam, Senegal

Editoria 
 Max – rivista italiana fondata nel 1985

Fumetti 
 MAX Comics – linea di fumetti rivolti a un pubblico adulto della Marvel Comics

Informatica 
 MAX – ambiente di sviluppo grafico per la musica e la multimedialità
 Max – programma per convertire qualsiasi file audio
 MAX – spesso abbreviazione negli sms di massimo

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Max (Dakota del Nord)
 Max
 Max (Nebraska)

Personaggi immaginari 
 Max – personaggio di Beyblade
 Max – personaggio della serie Pokémon
 Max – personaggio della sitcom Max & Tux
 Max Goof – personaggio della Disney
 Max il concierge – personaggio di Tempesta d'amore

Televisione 
 MAX – televisione pubblica olandese
 MAX – canale televisivo australiano

Altro 
 MAX – Myc associated factor X, un gene umano
 Max – nome proprio di persona maschile
 Édouard de Max (1869-1924) – attore rumeno naturalizzato francese
 Max – cantante sudcoreano, membro del gruppo TVXQ